Miejscowości w Polsce 
 Radziejów – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów 
 Radziejów – dzielnica Rybnika
 Radziejów – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dubienka 
 Radziejów – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś

 Inne
 Radziejów – dawna gromada z siedzibą w Radziejowie

Zobacz też
 Stary Radziejów